Шильц — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шильц, Вероника (1942—2019) — французский историк.
 Шильц, Элизабет (наиболее известна под фамилией Грюммер; 1911—1986) — немецкая оперная певица (сопрано).